Кругообіг (колообіг) — процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми.

 Кругообіг грошей — рух грошей у процесі виробництва та обігу, в ході якого вони здійснюють повний оборот.
Модель кругових потоків - макроекономічна модель, яка описує економічний кругообіг на національному рівні.
 Кругообіг капіталу — процес безперервного руху капіталу, який послідовно проходить три стадії перетворення: грошову, продуктивну та товарну.
 Кругообіг води — безперервний процес обертання води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.
 Кругообіг речовин — основна властивість, характерна риса біосфери. Повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин.
 Кругообіг речовин і енергії — багаторазова участь речовин і енергії в процесах, які протікають в географічній оболонці планети.
 Кругообіг вуглецю — кругообіг вуглецю (у різних формах, наприклад, у вигляді двоокису вуглецю) між атмосферою, океаном.
 Кругообіг азоту в природі